Нести Петесио () — филиппинская боксёрша. Чемпионка мира 2019 года. Призёр чемпионатов Азии 2012 и 2015 годов. Член сборной команды Филиппины по боксу. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года.

Карьера 
На чемпионате Азии 2012 года завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг. На чемпионате мира 2014 года в Южной Кореи стала серебряной медалисткой.

На континентальном первенстве 2015 года в Уланчабе, она оказалась в финале, но уступила спортсменке из Таиланда Пеамвилай Лаопеам и завоевала серебряную медаль.

На Чемпионате мира 2018 года в Индии она уступила в первом же своём поединке против колумбийской спортсменке Ени Кастенады.

Предолимпийский чемпионат мира 2019 года, который состоялся в Улан-Удэ в октябре, филиппинская спортсменка завершила финальным поединком, победив российскую спортсменку Людмилу Воронцову по раздельному решению судей. В результате на одиннадцатом чемпионате мира по боксу среди женщин она завоевала титул чемпионки мира по боксу.

На Олимпийских играх в Токио, которые проходили летом 2021 года, филиппинская спортсменка в весовой категории до 57 кг сумела дойти до финала. В финале уступила Сэне Ириэ и завоевала серебряную медаль Игр.

Примечания

Ссылки 
 Статистика боёв 

Боксёры Филиппин
Женщины-боксёры
Чемпионы мира по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года